Ниженка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Ниженка — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Ниженка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Ниженка — село в Воловском районе Тульской области.

Район 
 Ниженка — район в Правобережном округе Липецка.